Il singolare  dello  Sicilia Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Attila Balázs era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Carlos Berlocq ha battuto in finale Adrian Ungur 6–1, 6–1.

Teste di serie

 Rui Machado (primo turno)
 Carlos Berlocq (campione)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Pere Riba (primo Turno, ritirato per affaticamento)

  Andreas Haider-Maurer (primo Turno, ritirato a causa di gastointerite)
  Daniel Gimeno Traver (primo turno)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Diego Junqueira (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Sicilia Classic 2011